Campeonato Português de Andebol Feminino de 2016–17

1ª Fase

Calendário Fase Regular

2ª fase

Apuramento de Campeão
{{Round8

||CS Madeira| 1 |Col. João Barros| 2
||Juve Lis| 0 |Madeira SAD| 2
||Maiastars| 0 |Alavarium| 2
||CA Leça | 0 |Colégio Gaia | 2

||Col. João Barros| 0 |Madeira SAD| 2
||Alavarium| 0 |Colégio Gaia | 2

||Madeira SAD | 0 |Colégio Gaia | 3
}}

<center>Resultados da Final

EQUIPA CAMPEÃ: Colégio Gaia

Semifinais 5º-8º lugar

3º lugar 

3º Lugar: Alavarium

5º lugar 

5º Lugar: CS Madeira

7º lugar 

7º Lugar: Juve Lis

Grupo de Permanência

CS Juventude Mar e NAAL Passos Manuel descem à 2ª divisão

ASS Assomada e JAC Alcanena sobem à 1ª divisão

Grupo de Permanência

Referências
http://www.meusresultados.com/andebol/portugal/1-divisao-senhoras/resultados/
http://www.meusresultados.com/andebol/portugal/1-divisao-senhoras/classificacoes/
http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000070)+COD_COR_CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+K-ID(5159);

2a Divisão: http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000070)+COD_COR_CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+K-ID(5167)

Campeonato Português de Andebol Feminino
Andebol de 2017 em Portugal
Andebol de 2016 em Portugal